Eschenheimer Tor (plein), een plein in Frankfurt am Main
 Eschenheimer Tor (metrostation), een metrostation in Frankfurt am Main